Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 93-as, illetve -as, 93A, 93E, 93Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 93-as busz (Baja)

 93-as busz (Budapest)
 93A busz (Budapest)
 -as busz (Budapest, 1980–2000)megszűnt
 93Y busz (Budapest)megszűnt

 93-as busz (Debrecen)megszűnt

 93E busz (Kecskemét)

 93-as busz (Nyíregyháza)
 93E busz (Nyíregyháza)

 93-as busz (Salgótarján)megszűnt

 93E busz (Szeged)